Glendora puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
Glendora (California)
Glendora (Misisipi)
Glendora (Nueva Jersey)